Benimassot kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benimassot (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benimassot (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar